Ма́ртин Ри́ос (; ) — швейцарский и испанский кёрлингист. Чемпион мира и .

В составе смешанной парной сборной Швейцарии участник  (заняли седьмое место).

Достижения 
  (смешанные пары): серебро (2018).
 : золото (, ).
 Кубок мира по кёрлингу 2018/2019 (смешанные пары): серебро (2 этап), бронза (1 этап, 3 этап).
 : золото (, ), серебро ().
 : золото (), серебро (, ).
 : золото (), бронза ().
 : золото (2004, 2006, 2011, , ), бронза ().
 : золото (2001).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте зимних Олимпийских игр 2018
 
 Профиль на сайте Curling World Cup 
 Профиль на сайте NBC Olympics
 Видео:
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Кёрлингисты Испании